LAR est un code qui signifie :
 Libye, selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques,
 

Lar peut faire référence à :
 le nom vernaculaire du gibbon à mains blanches,
 Lar, une localité de la province du Fars en Iran,
 Ligne à retard en électronique.

Code